David Neville (1908–1991) olimpiai ezüstérmes kanadai jégkorongozó
 David Neville (1984) olimpiai bajnok amerikai atléta, futó